Првенство Енглеске у рагбију 2013/14. (службени назив: 2013–14 Aviva Premiership) је било 27. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. 

Из лиге је испао Вустер, а титулу је освојио Нортхемптон пошто је у финалу победио Сараценсе.

Учесници

Табела 

Напомене:

1. Место у купу шампиона обезбедили су Харлеквинс, Сејл, Сараценс, Лестер, Бат и Нортхемптон, а Воспси су ишли у квалификације.

2. У европски челинџ куп отишли су Њукасл, Лондон ајриш, Глостер и Ексетер.

3. У другу лигу испао је Вустер.

Плеј оф 

Полуфинале

Нортхемптон - Лестер 21-20

Сараценс - Харлеквинс 31-17

Финале

Сараценс - Нортхемптон 20-24

Индивидуална статистика 

Највише поена

  Џорџ Форд 250, Бат
  Стивен Милер 245, Нортхемптон
  Ник Еванс 194, Харлеквинс
  Герет Стинсон 191, Ексетер
  Овен Фарел 157, Сараценс
  Енди Гуд 147, Воспс
  Дени Сиприани 143, Сејл
  Овен Вилијамс 133, Лестер
  Фреди Бурнс 122, Глостер
  Тоби Флад 114, Лестер

Највише есеја

  Вереники Гонева 16, Лестер
  Дејвид Стритл 13, Сараценс
  Џони Меј 13, Глостер
  Крис Ештон 12, Сараценс
  Марк Квејто 12, Сејл
  Сем Смит 12, Харлеквинс
  Марланд Јард 10, Лондон ајриш
  Џорџ Норт 10, Нортхемптон
  Мајк Браун 9, Харлеквинс

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

 Бат 11.900 
 Ексетер 8.985 
 Глостер 14.015 
 Харлеквинс 18.833
 Лестер 22.843
 Лондон ајриш 14.096
 Вустер 13.972
 Њукасл 5.136
 Нортхемптон 13.091
 Сејл 6.350
 Сараценс 14.971
 Воспс 8.063

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 2013.
Рагби у 2014.